Jurazini je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveta Nedelja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 62 stanovnika te 21 obiteljskih kućanstava.

Šport 
Boćarski klub Jurazini

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji